Brown Hill ou Brownhill peut se référer à de nombreux lieux :
 Brown Hill, Victoria, une banlieue de Ballarat, à Victoria, en Australie ;
 Brown Hill Creek, une rivière à Adélaïde, en Australie-Méridionale ;
 Brown Hill, Mitcham, une colline dans Mitcham, le Sud de l'Australie ;
 Circonscription de Brown Hill, un électorat dans l'Ouest de l'Australie ;
 Brownhill, une banlieue de Blackburn, Lancashire, Angleterre ;
 Brownhill, dans le Comté de Fermanagh, un townland dans le Comté de Fermanagh, en Irlande du Nord ;
 Brownhill, dans le Comté de Tyrone, un townland dans le Comté de Tyrone, Irlande du Nord.

Homonymie de localités aux États-Unis